

Cinema
 Eye of the Hurricane – film del 2012 diretto da Jesse Wolf

Musica
Eye of the Hurricane – album del 1984 di John Anderson
Eye of the Hurricane – album del 1987 dei The Alarm
Eye of the Hurricane – album del 1994 dei The Flying Burrito Brothers
Eye of the Hurricane – album del 1997 degli Impellitteri
Eye of the Hurricane – album del 2012 di Ilse DeLange